Johannisburg bezeichnet:

 eine ehemalige deutsche Kreisstadt im früheren Ostpreußen, heute Pisz, Polen 
 Schloss Johannisburg in Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Johannesburg
 Johannisberg
 Johannisborg